Minneola, un autre nom de l'agrume Citrus ×tangelo ;
 Minneola, une municipalité de Floride ;
 Minneola, une municipalité du Kansas.

Voir aussi